Белые камни (киноальманах) (СССР, 1972)
 Белые камни (короткометражный фильм) (в составе киноальманаха)
 Белые Камни, другое название скал Адалары